Klasyfikacja medalowa wszech czasów – przedstawia liczbę zdobytych medali przez poszczególne państwa podczas Mistrzostw Europejskich, tj. od 2018 do 2022.

Tabela została opracowana przez zsumowanie klasyfikacji medalowych.

Uwagi

Przypisy 

Multidyscyplinarne zawody sportowe